Biskupiec, comune del Distretto di Nowe Miasto Lubawskie
Biskupiec, comune del Distretto di Olsztyn